Gardiner kan verwijzen naar:

de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Gardiner (Maine)
Gardiner (Montana)
Gardiner (New York)

een persoon:
Alan Gardiner, een Britse egyptoloog
John Eliot Gardiner, een Brits dirigent, geboren in 1943